Medium, medier eller media kan syfta på:

 Medium – en samling materia, se substans
 Medium – ett lägesmått, se Medelvärde
 Medium – en storlek för kläder. se Klädstorlek
 Medium (verb) – ett verbs funktion i en del språk (inte passiv eller aktiv)
 Medium (TV-serie) –  en amerikansk drama tv-serie 2005–2011
 Medium (parapsykologi) – en person som sägs ha paranormala förmågor eller kunna framkalla parapsykologiska fenomen
 Spiritistiskt medium – en person som, enligt spiritismen, bland annat kan få kontakt med andar till exempel vid seanser
 Transmissionsmedium – en materia eller ett material genom vilket energi och därmed information kan överföras
 Köldmedium – en energibärare som används för att transportera värme från en kallare plats till en varmare
 Kylmedium – ett ämne, gas eller vätska, som används för kylning
 Interstellärt medium – den materia, främst i form av gas, plasma och rymdstoft, som finns mellan stjärnorna i universum
 Medieteknik – ämnesområde som infattar alla de tekniker som krävs för att publicera, distribuera och producera olika typer av medier
 Kommunikationsmedium – något som kan förmedla eller överföra information, se medium
 Massmedium – alla medel, kanaler, eller personer som för ut information till ett flertal människor
 Nyhetsmedier – de delar av massmedia som fokuserar på att leverera nyheter till allmänheten
 Mainstream media – medier som utgör en så kallad huvudströmning eller ett övergripande flöde inom medielandskapet.
 Etermedium – distribution av signaler för ljudradio (radio) och bilder (television)
 Multimedia – två eller fler av text, bild, video och ljud
 Intermedialitet –  mer än en medieform används
 Interaktiva medier – medier som mottagaren kan samverka med
 Transmedium – en komplex informationskanal som på tvären, för att fungera som ett övergripande medium, använder flera andra informationskanaler
 Mediaanalytiker – granskar andras kommunikation
 Lagringsmedium – en anordning som förmår att lagra information av olika typer, exempelvis ljud, bild eller text, se medium.
 Medieföretagen – en svensk arbetsgivarorganisation för massmedier
 Medievärlden – en branschtidning för den publicistiska delen av mediebranschen
 Medie- och kommunikationsvetenskap – ett relativt ungt akademiskt ämne som har sina teoretiska och metodologiska rötter i bland annat sociologi, statsvetenskap, nordiska språk och kulturvetenskaper
 Medieprogrammet – en tidigare gymnasial utbildning i Sverige –2011
 Media (skolämne) - utbildning i medie- och kommunikationskunskap på grundskole- och gymnasienivå
 Medieekologi – ett teoretiskt-metodiskt fält inom humaniora som fokuserar på mediernas historia, medieteknologier och mediernas integrering i och påverkan på kulturella och naturliga miljöer
 Mediafranchise – engelsk benämning inom populärkultur för att beskriva de verk och produkter som innehåller rollfigurer och platser i ett fiktivt universum
 Mediebyrå – företag som hjälper sina uppdragsgivare med marknadsföring
 Media Dubb – ett svenskt dubbningsföretag
 Media - ett svenskt uppslagsverk i 15 band som gavs ut 1979-1982.
 Media (fonetik) - ett begrepp inom fonetik.